Tóth Erzsébet
 Tóth Erzsébet (1942) úszó, edző
 Tóth Erzsébet (1951) költő
 Tóth Erzsébet (1962) filmszakember, miniszteri biztos
 Tóth Erzsébet, Tóth Erzsi (1901–?) operaénekes (lírai és koloratúrszoprán)
 Tóth Erzsébet (1955) bábszínész,  az egri Harlekin Bábszínház tagja volt (1985-1995); 1995-től szabadfolalkozású
 Tóth Erzsébet (tibetológus) 

Tóth Erzsi
 Tóth Erzsi (1952) felvidéki magyar színésznő

Tóth Böske
 Tóth Böske (1896–1979) színésznő, sanzonénekesnő